Aghdagh Lerr är ett berg i Armenien. Det ligger i den centrala delen av landet,  kilometer öster om huvudstaden Jerevan. Toppen på Aghdagh Lerr är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Aghdagh Lerr är huvudsakligen kuperad. Den högsta punkten i närheten är Azhdahak Lerr,  meter över havet,  kilometer nordväst om Aghdagh Lerr. Närmaste större samhälle är Dzoragyugh,  kilometer öster om Aghdagh Lerr.

Trakten runt Aghdagh Lerr består i huvudsak av gräsmarker. Runt Aghdagh Lerr är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Gegharkunik
Berg i Kotajk
Berg i Armenien 3000 meter över havet eller högre